

Carriera 
Il 5 agosto 2016 compie il debutto da professionista, dirigendo l'incontro di Ligue 2 tra  e .

Il 18 agosto 2018 debutta in Ligue 1, arbitrando la partita tra  e .

Note

Collegamenti esterni 
 
  Profilo su Lfp.fr.